Griqualand West – dawna nazwa zespołu rugby union Griquas
 Griqualand West – obszar w centralnym RPA, obecnie część Prowincji Przylądkowej Północnej